Francisco Pico puede referirse a:
 Francisco Pico, duque de la Mirándola y marques de la Concórdia;
 Francisco Pico, militar de la Guerra de Independencia Argentina;
 Francisco Pico, jurisconsulto argentino, ministro de relaciones exteriores, hijo del anterior.